

Населені пункти та їхні частини
 Садльно — село в гміні Вежбінек Конінського повіту Великопольського воєводства
 Садльно — село в гміні Тшеб'ятув Ґрифицького повіту Західнопоморського воєводства
 Садльно — частина міста Зомбковіце-Шльонське в Зомбковицькому повіті Нижньосілезького воєводства

Примітки